

Geografia
 a San Pietroburgo:
 il Vladimirskij Sobor
 il Palazzo Vladimirskij
 il Quartiere Vladimirskij

Persone
 Boris Efemeevič Vladimirskij – pittore sovietico
 Leonid Viktorovič Vladimirskij – illustratore russo
 Michail Fëdorovič Vladimirskij – politico comunista

Altro
 3591 Vladimirskij – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Vladimir
 Vladimirskaja